Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків 1999/2000 — дев'ятий чемпіонат України

Вища ліга «А»

1999—2000